Плей-оф чемпіонату світу з футболу 2014 — другий і заключний етап чемпіонату світу з футболу 2014 у Бразилії. До стадії плей-оф пройшли по 2 найкращі команди з кожної групи (всього 16), які грають на виліт за олімпійською системою. Якщо матч плей-оф закінчується з нічийним результатом, то команди гратимуть додатковий час — 2 тайми по 15 хвилин. Якщо рахунок залишиться нічийним після овертайму, команди пробиватимуть післяматчеві пенальті, мінімум по 5 кожна.

Кваліфіковані збірні

Турнірна сітка

1/8 фіналу

Бразилія — Чилі 
До цієї гри дві південноамериканські збірні грали між собою 68 разів, включаючи тричі на стадіях плей-оф фінальних частин чемпіонатів світу. В усіх попередніх іграх плей-оф також вигравали бразильці (у півфіналі чемпіонату світу 1962 з рахунком 4:2; в 1/8 фіналу чемпіонату світу 1998 з рахунком 4:1; та в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2010 з рахунком 3:0).

Колумбія — Уругвай 
39-та офіційна гра в історії очних зустрічей двох південноамериканських команд, яка, зокрема, включає матч групового етапу чемпіонат світу 1962, виграний Уругваєм з рахунком 2:1. Останні ігри між командами відбулися в рамках кваліфікаційного раунду ЧС-2014 (зона CONMEBOL), в якому збірні Колубії та Уругваю обмінялися домашніми перемогами.

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес пропускав гру через дискваліфікацію, отриману за укус суперника, захисника збірної Італії Джорджо К'єлліні в останній грі уругвайців на груповому етапі.

Матч виграла збірна Колумбії завдяки двом голам Хамеса Родрігеса, який таким чином відзначився у четвертому матчі чемпіонату поспіль і з 5 голами у 4 матчах вийшов на перше місце у суперечці найкращих бомбардирів мундіалю. Вихід збірної Колумбії до чвертьфіналу став найвищим на той час досягненням в історії її виступів на чемпіонатах світу.

Нідерланди — Мексика 
До цієї гри дві збірні шість разів зустрічалися між собою на футбольному полі, включаючи матч групового етапу чемпіонату світу 1998 року, в якому було зафіксовано нічию з рахунком 2:2.

Гру пропускав півзахисник збірної Мексики Хосе Хуан Васкес, дискваліфікований через перебір жовтих карток. Матч відзначався драматичним перебігом, майже увесь другий тайм у рахунку вели мексиканці завдяки голу у виконанні Джовані дос Сантоса. Відчайдушні спроби нідерландських гравців зрівняти рахунок увінчалися успіхом лише за дві хвилини до завершення основного часу зустрічі, коли цілі досяг дальній удар Веслі Снайдера. А на четвертій доданій до основного часу хвилині нідерландці вибороли перемогу, коли Клас-Ян Гунтелар реалізував пенальті, призначений за неочевидне порушення правил проти Ар'єна Роббена.

Коста-Рика — Греція 
Перша в історії зустріч двох збірних на футбольному полі. Гру було переведено в овертайм у додані до основного часу матчу хвилини, коли центральний захисник збірної Греції Сократіс Папастатопулос зрівняв рахунок. Долю гри визначили післяматчеві пенальті в яких вирішальним став пенальті, який не зміг реалізувати Теофаніс Гекас.

Франція — Нігерія 
До цієї гри збірні зустрічалися лише одного разу, у товариському матчі 2009 року, в якому мінімально (1:0) перемогли нігерійці.

Німеччина — Алжир

Аргентина — Швейцарія

Бельгія — США

Чвертьфінали

Франція — Німеччина

Бразилія — Колумбія

Аргентина — Бельгія

Нідерланди — Коста-Рика

Півфінали

Бразилія — Німеччина 

22-а гра в історії протистояння двох збірних, яка, зокрема, включає фінал чемпіонату світу 2002 року, виграний бразильцями з рахунком 2:0.

Гру пропускали захисник збірної Бразилії Тіагу Сілва (через перебір жовтих карток) та нападник тієї ж збірної Неймар (через травму).

Розгромний рахунок, з яким програла збірна Бразилії, став найбільшою домашньою поразкою в історії цієї команди. До цього з різницею у 6 м'ячів бразильці програвали лише одного разу, збірній Уругваю в 1920 році. Цією грою було перервано серію з 62 домашніх матчів без поразок, яку збірна Бразилії розпочала ще 1975 року.

Гол, забитий Мірославом Клозе на 23-й хвилині матчу, став його 16-м голом у фінальних частинах чемпіонатів світу та дозволив йому обійти за цим показником бразильця Роналдо, ставши одноосібним володарем звання найкращого бомбардира чемпіонатів світу.

За результатами матчу було зафіксовано ще декілька рекордів та досягнень, зокрема:
 Німеччина посунула Бразилію з позиції найкращої збірної за кількістю голів, забитих у фінальних частинах чемпіонатів світу, довівши свій показник до 223 (221 у Бразилії).
 Два голи Тоні Крооса, забиті з різницею у 69 секунд, стали найшвидшим дублем в історії фінальних частин чемпіонатів світу.
 Збірна Німеччини стала першою командою, якій вдалося забити сім голів у півфіналі чемпіонату світу.

Нідерланди — Аргентина

Матч за третє місце

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт FIFA 

Чемпіонат світу з футболу 2014